Weekly è stato un programma televisivo italiano, spin-off di Unomattina Estate, in onda su Rai 1 dall’11 giugno 2022 al 10 settembre 2022, con la conduzione di Fabio Gallo e Carolina Rey.
In studio la "Morning Band" sotto la direzione musicale del maestro Alessandro Inglese.

Il programma 
Il programma andava in onda nel weekend: il sabato dalle 08:30 alle 11:00, la domenica dalle 08:20 alle 09:35. La trasmissione voleva essere una finestra aperta sul buongiorno estivo degli italiani, con le vacanze, il turismo, il costume e la società.

Edizioni

Audience

Note

Collegamenti esterni 
 

Programmi televisivi degli anni 2020